Эгейские острова может означать:
 Эгейские острова — острова Эгейского моря.
 Эгейские острова (децентрализованная администрация) — административная единица в Греции.
 Вилайет островов Эгейского моря — административная единица в Османской империи.

См. также 
 Список островов Греции
 Северные Эгейские острова
 Южные Эгейские острова